Meszhéti vagy Meszhétia (grúz: მესხეთი), amely ismert Szamche (grúz: სამცხე) néven is, Grúzia egyik történelmi régiója
 SZK Meszheti, grúz labdarúgócsapat